Берёзка — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

История 
Деревня расположена на склоне холма на берегу небольшого озера Клин (Березинское), соединяемого протокой с озером Имоложье. Человеческие поселения на этом месте существовали со времён неолита.

Первое летописное упоминание о Берёзках относится к 1478 году. Но, по некоторым данным, ещё в XII—XV веках Берёзки были центром Имоволжского погоста Новгородской республики.

В XVII—XIX веке Берёзки принадлежали дворянскому роду Волковых-Манзеев. Центр имения находился в соседнем селе Боровно. В это время были построены две церкви: каменная в центре села — в 1761 г., и деревянная при кладбище на окраине села — в 1870 г. Обе церкви, и находившиеся при них кладбища, были уничтожены в 30-е годы XX века.

В конце XIX — начале XX века Берёзки были дачным местом, где жили и работали скульптор В. А. Беклемишев с женой, художники М. В. Нестеров, А. М. Васнецов, И. И. Бродский, Н. К. Рерих и другие. В церкви дважды служил литургию Иоанн Кронштадтский (1899, 1906).

В 2007 г. на месте уничтоженной церкви Владимирской Божьей Матери была построена часовня. В настоящее время (2014 г.) ведётся строительство церкви.

До 2019 года деревня входила в состав Коломенского сельского поселения.

Население

Известные люди 
В Берёзках прошло детство известного геолога и палеонтолога, академика Б. С. Соколова. Его отец, Сергей Борисович Соколов, заведовал здесь медпунктом. В последние годы жизни Б. С. Соколов часто проводил лето в своём доме в Берёзках. В книге его воспоминаний «Записки с берегов Имоложья» значительная часть посвящена Берёзкам. Согласно завещанию Б. С. Соколова, частица его праха захоронена на сельском кладбище в Берёзках рядом с могилами его родителей, братьев и сестёр.

В Берёзках родился (и был другом детства Соколова) известный мистификатор, создатель мифа об «учительской династии» Антонин Аркадьевич Раменский (1913—1985).

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района